est un feuilleton télévisé néerlandais basé sur la série Ryan's Hope. La série est diffusée sur la chaine Veronica entre 1994 et 2001.

Lors du retrait de Veronica de la joint-venture avec Holland Media Groep, le groupe RTL décide de rebaptiser la chaine RTL-7 et continu à diffuser la série entre 2001 et 2005. En 2005, la série est vendue à la chaine BNN, qui continu à la diffuser jusqu'en 2010, date de la fin de la série. Depuis 2012, la série est rediffusée en syndication sur la chaine NPO 1 Extra.

Casting

Références 

Série télévisée néerlandaise des années 1990
Série télévisée créée en 1994
Série télévisée en néerlandais
Série télévisée de RTL